Wir Frauen steht für:

 Wir Frauen (Film), italienischer Spielfilm (1953)
 Wir Frauen (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift